4 x 100 metros estafetas — modalidade olímpica de atletismo, disputada por equipes de velocistas
 Estafeta 4 x 100 metros livres — prova de estafeta (revezamento) de velocidade no estilo livre da natação
 Estafeta 4 x 100 metros estilos — prova de estafeta (revezamento) a quatro estilos da natação, na qual cada nadador realiza um percurso em um estilo diferente

Desambiguações de números